Neotrichocoleaceae es una familia de hepáticas en el orden de Ptilidiales. Está estrechamente relacionada con los géneros Ptilidium y Herzogianthus.

Filogenia 

El diagrama de la izquierda resume una parte de un análisis cladístico de 2006 de las hepáticas sobre la base de tres genes de los cloroplastos, un gen nuclear, y un gen mitocondrial. El género Trichocoleopsis no se incluyó en el análisis original, más amplio, pero si el taxón hermano Neotrichocolea de acuerdo con un estudio más estrecho utilizando seis genes del cloroplasto, dos genes nucleares, y MI VERGOTA.

El género vERGONIO es hermano del CALDO de pollo. El género Herzogianthus también se cree que está relacionada con este grupo, a pesar de que no se incluyó en el análisis molecular. Este clado combinado, a su vez, se une a la base de un gran clado (2600 especies) designado "frondosa II". Ese clado, junto con "frondosa I" (otros 1.800 especies) y Pleurozia constituyen los Jungermanniales, según la definición tradicional.

Taxonomía 
Neotrichocoleaceae fue descrita por Hiroshi Inoue y publicado en Illustrations of Japanese Hepaticae 1: 176. 1974.

Referencias

Enlaces externos